Il medagliere complessivo dei Giochi olimpici mostra il totale di tutte le medaglie conquistate da ogni singola nazione nei Giochi olimpici estivi e nei Giochi olimpici invernali dal 1896. I dati sono aggiornati alle olimpiadi estive di Tokyo 2020 e quelle invernali di Pechino 2022.

Il medagliere non considera le olimpiadi intermedie del 1906, non essendo queste riconosciute dal CIO. Alcune nazioni presentano diverse denominazioni a causa di avvenimenti politici che si sono susseguiti durante il tempo trascorso dalle prime competizioni.

Nazioni vincitrici di medaglie olimpiche
La tabella è preordinata secondo il nome di ciascuna squadra, ma è possibile ordinare i dati secondo qualunque colonna, come ad esempio il numero totale di medaglie d'oro o il numero totale di medaglie complessive. Per ordinare secondo numero di medaglie d'oro, numero di medaglie d'argento, numero di medaglie di bronzo (come fatto in via ufficiosa dal CIO e dalla maggior parte delle emittenti televisive) occorre ordinare prima la colonna dei bronzi, poi degli argenti, poi degli ori (cliccando due volte perché il primo click del mouse ordina in maniera crescente).

Nazioni che non hanno mai vinto una medaglia olimpica 
Altre nazioni hanno preso parte ad almeno un'edizione dei giochi olimpici, ma non hanno ancora vinto una medaglia:

Note

Voci correlate
 Medagliere complessivo dei Giochi paralimpici

Collegamenti esterni 

Giochi olimpici